Den Namen Ludwig trugen oder tragen folgende Schiffe:

 Ludwig (Schiff, 1837)
 Ludwig (Schiff, 1857)
 Ludwig (Schiff, 1870)
 Ludwig (Schiff, 1872)
 Ludwig (Schiff, 1974)